Pierburg steht für:
 das mit der ehemaligen Firma Kolbenschmidt verschmolzene Unternehmen Kolbenschmidt Pierburg, siehe Rheinmetall Automotive

Pierburg ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Pierburg (1903–1975), deutscher Unternehmer
 Bernhard Pierburg (1869–1942), deutscher Industrieller
 Jürgen Pierburg (* 1945), deutscher Industrieller
 Walter Pierburg (1896–1937), deutscher Industrieller